Il garofano rosso – romanzo di Elio Vittorini
Il garofano rosso – romanzo giallo (1943) di Mignon G. Eberhart
Il garofano rosso – film diretto da Luigi Faccini ed interpretato da Miguel Bosé e Denis Karvil
Il garofano rosso – miniserie televisiva diretta da Piero Schivazappa (1976)